Earl's Palace – edificio di Birsay (isole Orcadi, Scozia)
 Earl's Palace – edificio di Kirkwall (isole Orcadi, Scozia)